Ramessé peut désigner :
 Ramessé, la localité située dans le département de Ouahigouya au Burkina Faso ;
 Ramessé, la localité située dans le département de Séguénéga au Burkina Faso ;
 Ramessé, la localité située dans le département de Tougo au Burkina Faso.